Castellón puede referirse a:

Lugares 
En España:
 Provincia de Castellón: una de las provincias de España.
 Castellón de la Plana (en valenciano Castelló de la Plana): capital de la provincia valenciana de Castellón.
 Castellón de Ampurias, (en catalán Castelló d'Empúries): localidad de la provincia de Gerona.
 Castellón de Farfaña, (en catalán Castelló de Farfanya): localidad de la provincia de Lérida.
 Castellón de Rugat, (en valenciano Castelló de Rugat): municipio de la provincia de Valencia. 
 Villanueva de Castellón (también conocido como Castellón de la Ribera, en valenciano Castelló de la Ribera): localidad de la provincia de Valencia.

Personas 
 Agustín Castellón Campos o Sabicas, fue un guitarrista español, considerado maestro de la guitarra e impulsor de la internacionalización del flamenco.
 Baltasar Castiglione o Castellón, escritor italiano.
 Francisco Castellón Sanabria, abogado y político nicaragüense, Supremo Director de Nicaragua de 1854 a 1856, durante la guerra civil.
 Francisco Javier Castellón, político mexicano, miembro del Partido de la Revolución Democrática.
 Gabriel Castellón, futbolista chileno, actualmente jugador de Santiago Wanderers.

Deporte 
 Club Deportivo Castellón, club de fútbol de la ciudad de Castellón de la Plana.
 Playas de Castellón, club de fútbol sala de la ciudad de Castellón de la Plana.